Australian Open-mesterskabet i damesingle 2023 var den 97. turnering om Australian Open-mesterskabet i damesingle. Turneringen var en del af Australian Open 2023 og bliver spillet i Melbourne Park i Melbourne, Victoria, Australien. Hovedturneringen blev afviklet i perioden 16. - 28. januar 2023, mens kvalifikationen spilledes ugen før hovedturneringen i dagene 9. - 12. januar 2023.

Mesterskabet blev vundet af Aryna Sabalenka, som vandt sin første grand slam-titel i single efter finalesejr på 4-6, 6-3, 6-4 over Wimbledon-mesteren Jelena Rybakina. Finalesejren var en fortsættelse af Sabalenkas gode start på 2023-sæsonen, og den bragte hende op på 11 vundne kampe i træk, og det tabte sæt i finalen mod Rybakina var sæsonens første. Hun var i sin første grand slam-finale i single, men hun havde tidligere vundet to grand slam-titler i damedouble med Elise Mertens som makker. Rybakina var sin anden grand slam-finale i karrieren efter at hun året før havde vundet Wimbledon-mesterskabet, og hun blev den første spiller fra Kasakhstan, der nåede kvartfinalen ved Australian Open-mesterskabet i damesingle. På sin vej til finalen besejrede hun bl.a. Iga Świątek i fjerde runde, Jeļena Ostapenko i kvartfinalen og Viktorija Azarenka i semifinalen, og hun blev dermed den første spiller siden Jennifer Capriati i 2001, der ved Australian Open vandt tre kampe i træk over tidligere grand slam-mestre.

Resultaterne medførte, at Aryna Sabalenka avacerede fra femte- til andenpladsen på WTA's verdensrangliste, hvilket var en tangering af hendes bedste placering indtil da. Jelena Rybakina kom for første gang i sin karriere ind i top 10 på ranglisten med en 10.-plads, hvilket var 15 pladser bedre end på den foregående udgave af ranglisten, og hun blev dermed den første spiller (på tværs af kønnene) fra Kasakhstan med en rangering blandt de ti bedste i single.

Den forsvarende mester, Ashleigh Barty, havde afsluttet sin karriere i marts 2022, og stillede derfor ikke op til sit titelforsver. Derudover var de tidligere mestre Angelique Kerber og Naomi Osaka heller ikke til start – begge på grund af graviditet – hvilket efterlog Viktorija Azarenka og Sofia Kenin som de eneste tidligere mestre i lodtrækningen. De mødte hinanden i første runde, hvor Azarenka vandt med 2-0 i sæt.

Siden Ruslands invasion af Ukraine i begyndelsen af 2022 havde tennissportens styrende organer, WTA, ATP, ITF og de fire grand slam-turneringer, tilladt, at spillere fra Rusland og Hviderusland fortsat kunne deltage i turneringer på ATP Tour og WTA Tour, men de kunne ikke stille op under landenes navne eller flag, og spillerne fra de to lande deltog derfor i turneringen under neutralt flag.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i damesingle androg A$ 30.598.200 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på 3,1 % i forhold til året før.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 101 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 5. december 2022 (seks uger før turneringens start).
 8 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 16 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen.
 3 spillere, der var gået videre fra kvalifikationen som lucky losere.

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på WTA's verdensrangliste pr. 9. januar 2023 (en uge før hovedturneringens start) blev seedet:

Følgende spillere fra toppen af WTA's verdensrangliste meldte afbud til mesterskabet.

Wildcards 

Otte spillere modtog et wildcard til hovedturneringen. Oprindeligt var Venus Williams også blevet tildelt et af de otte wildcards, men hun meldte senere afbud til mesterskabet på grund af en ikke nærmere specificeret skade. Det ledige wildcard gik i stedet til Kimberly Birrell.

Kvalifikanter 

16 spillere kvalificerede sig fra kvalifikationen til hovedturneringen.

Lucky losere 

Tre spillere gik videre fra kvalifikationen som lucky losere for at udfylde de pladser i hovedturneringen, der blev ledige som følge af afbud fra direkte kvalificerede spillere.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ni spillere har modtaget et wildcard (WC).

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til turneringen som lucky losere.

Resultater

Se også 
 Australian Open-mesterskabet i herresingle 2023
 Australian Open-mesterskabet i herredouble 2023
 Australian Open-mesterskabet i damedouble 2023
 Australian Open-mesterskabet i mixed double 2023

Eksterne henvisninger 
 Australian Open

Noter 

Australian Open 2023
2023
WTA Tour 2023